Das International Open 1997 war ein Snooker-Turnier der Saison 1996/97, das vom 13. bis 22. Februar ausgetragen wurde. Zum einzigen Mal fand das Turnier nicht in England, sondern in Schottland statt. Austragungsort war das Exhibition Centre in der Nordsee-Hafenstadt Aberdeen. Zum zweiten Mal nach 1994 hatte das Turnier keinen Namenssponsor.

Titelverteidiger John Higgins verlor im Halbfinale gegen Tony Drago. Im Finale traf der Malteser auf den Weltmeister und Weltranglistenersten Stephen Hendry. Der Schotte gewann mit 9:1, dem höchsten Ergebnis seit die International Open ein Ranglistenturnier waren. Nur 1981 als Einladungsturnier hatte es im Endspiel schon einmal ein 9:0 gegeben. Damit kam zum dritten Mal in Folge der Sieger aus Schottland.

Es war die letzte Ausgabe des International Open, das 1981 erstmals ausgetragen worden war. An selber Stelle wurden im nächsten Jahr als Ersatz mit einem neuen Sponsor die Scottish Open ins Leben gerufen, die dauerhaft in Schottland angesiedelt waren.

Hauptturnier 
Die Top 32 der Weltrangliste waren für die erste Runde gesetzt, 32 Spieler, die aus der Qualifikation hervorgegangen waren, wurden ihnen für die erste Runde zugelost. 7 Qualifikationsrunden wurden gespielt, um diese Teilnehmer zu ermitteln. Der Turniermodus blieb unverändert.

Finale

Quellen 

1997
Snookerveranstaltung 1997
Billardturnier in Aberdeen